Nałęczów [] bezeichnet Orte und Gebietskörperschaften in Polen:
 Nałęczów, Stadt in der Woiwodschaft Lublin
 Gmina Nałęczów, Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Gromada Nałęczów, ehemalige Gromada in der Woiwodschaft Lublin
 Nałęczów, Dorf im Powiat Konecki in der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Końskie 

Siehe auch:
 LKS Cisy Nałęczów, polnischer Fußballverein